Saint-Caprais kan syfta på:
 Saint-Caprais, Allier
 Saint-Caprais, Cher
 Saint-Caprais, Gers
 Saint-Caprais, Lot